Крі́стофер Ба́ркенше (; *, Швеція) — шведський музикант, барабанщик. Відомий за участю у таких музичних метал-колективах як The Resistance, Kaamos, Carnal Forge, Face Down та інших. На деяких з релізів був позначений як Chris Barkensjö та Chris Piss. Окрім участі у низці колективів на постійній основі відіграв декілька живих виступів у складі гурту Grave протягом 2004 року.

Дискографія 
 Repugnant

 Kaamos

 Serpent Obscene

 Blackshine

 The Resistance

Примітки

Посилання 
 
 
 

Шведські музиканти